Kuba-Moschee bezeichnet folgende Moscheen:

Kuba-Moschee (Bremen)
Kuba-Moschee (Köln)
Kuba-Moschee (Wien)